Bozzetto puede referirse a:
Boceto, término artístico castellano derivado de bozzetto en lengua italiana.

Apellido
Bruno Bozzetto (1938-), animador italiano.